Piotruś i wilk – bajka symfoniczna na głos recytujący i wielką orkiestrę symfoniczną autorstwa Siergieja Prokofjewa (1936)
 Piotruś i wilk – brytyjsko-polski krótkometrażowy film lalkowy z 2006 roku